Brizio ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Brizio (1902–1982), italienische Kunsthistorikerin, Leonardo-Forscherin
 Edoardo Brizio (1846–1907), italienischer Archäologe
 Giuseppe Brizio (* um 1533; † 2. März 1604), italienischer Architekt, der am Hof der polnischen Könige wirkte